Мората-де-Тахунья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас.  Население — 7382 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается святая дева де ла Инмакулада Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 La Guerra Civil en el Jarama y el Tajuña
 Morata de Tajuña, apuntes de su pasado.

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида